Вале́рий Никола́евич Рыжако́в (23 декабря 1945, Москва — 31 декабря 2015, там же) — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР (1984).

Биография 
Родился 23 декабря 1945 года в Москве. В 1967 году окончил ВГИК (мастерская В. В. Белокурова). В  — 1970 годах служил актёром труппы ЦАТСА. С 1970 по  год актёр ЦКДЮФ имени М. Горького. Стал широко известен по роли Юрия Хмеля из многосерийного фильма «Юркины рассветы» (1974).

В начале 1990-х годов оставил актёрскую профессию и стал предпринимателем, успешно занимался издательским делом. Но вскоре ушёл в религию. Служил при храме Троицы Живоначальной в Троице-Голенищеве в Москве.

Был трижды женат. С третьей женой — Валентиной Васильевной, гримёром киностудии «Мосфильм», актёр прожил в браке 38 лет.

Скончался 31 декабря 2015 года на 71-м году жизни. Похоронен в Москве на Востряковском кладбище.

Признание и награды 
 Государственная премия СССР (1980) — за роль Владимира Ерошина в фильме «Вкус хлеба» (1979).
 Заслуженный артист РСФСР (1984).

Роли в кино 

  — Повесть пламенных лет — школьник
  — Друг мой, Колька! — школьник
  — Мишка, Серёга и я — Гарик Верезин
  — Полустанок — шофёр Васька
  — Большие и маленькие — читатель
  — Где ты теперь, Максим? — Генка Потапов
  — Нет неизвестных солдат — Кандыба
  — Путешественник с багажом — Федя
  — Комиссар — курсант
  — Однажды ночью — сержант Павлов
  — Осенний этюд — Валерий
  — Я вас любил… — Жора
  — Новенькая — Шурик
  — Тренер — Иннокентий Сосновский
  — Возвращение «Святого Луки» — Сергей Рязанцев
  — Красная метель — Леонаш Балтэ
  — Офицеры — капитан-танкист Юрий Сергеев
  — Телеграмма — друг Глеба
  — Шутите? — Анатолий
  — Включите северное сияние — Евгений Чимбарцев
  — Доверие — Алексей
  — Познай себя — Вадим
  — Вариант второй
 1973 — Юнга Северного флота — Новиков
  — День начинается в полночь
  — Юркины рассветы — Юрий Хмель
  — Садись рядом, Мишка! — Алексей Павлович
  — На новом месте — Володька Тихонов
  — Вкус хлеба — Владимир Ерошин
  — Ларец Марии Медичи — Владимир Константинович Люсин
  — Путь к медалям — Каменецкий
  — 34-й скорый — пассажир-заяц
  — Синдикат-2 — С. В. Пузицкий
  — Бой на перекрёстке — Калугин
  — Год активного солнца
  — Захват — Сергей Васильевич Новиков
  — Приказ: перейти границу — Иван Федотыч
  — Впереди океан — Константин Ильич Басаргин
  — Вот придёт август — дядя Женя
  — Парашютисты — Матвей Гостилов
  — Досье человека в «Мерседесе» — Владимир Иванович Корин
  — Бархан — Гоша (Георгий Николаевич) Петрунин, архитектор
  — Перед рассветом — Николай Петрович
  — Московская любовь — эпизод

Работы в озвучивании

Советские фильмы
 Семеро сыновей моих (1970) — Джалал (роль Энвера Гасанова)
 Рыцарь королевы (1970) — Маргерис Гоба (роль Юриса Грустыньша)
 Геркус Мантас (1972) — Ауктума (роль Пранаса Пяулокаса)
 Счастья вам, девочки! (1972) — Рустам (роль Анара Шахлы)
 Саженцы (1972) — Давити (роль Кахи Кавсадзе)
 Когда зацвёл миндаль (1972) — Зура (роль Зураба Кипшидзе)
 Памятник (1972) — Сафарян (роль С. Айвазяна)
 Улица (1972) — Аваз (роль Чоробека Думанаева)
 В добрый путь (1973) — Автандил Джакели (роль Гии Иашвили)
 Опасной морской дорогой (1973) — Муртуз (роль Рауфа Ганиева)
 В Баку дуют ветры (1974) — Азад Курбанов (роль Шахмара Алекперова)
 Цвет золота (1974) — Николай (роль Александра Спиридонова)
 Лето мотоциклистов (1975) — Марис (роль Петериса Гаудиньша)
 Поди-ка разберись (1976) — Галактион (роль Георгия Гегечкори)
 Мама, я жив! (1977) — текст за кадром
 Подарки по телефону (1977) — Яковлев (роль Виктора Плюта)
 Профессия — киноактёр (1979) — текст за кадром
 Дерево Джамал (1980) — Эмин (роль Ходжакули Нарлиева)
 Долгая дорога в дюнах (1980) — Рихард Лозберг (роль Ромуалдаса Раманаускаса)
 Испанский вариант (1980) — Ян Пальма (роль Яниса Плесумса)
 Игра (1981)
 Арабелла — дочь пирата (1981)
 Полёт через Атлантический океан (1983) — текст за кадром
 Кто ты, всадник? (1987) — Ералы (роль Кумана Тастанбекова)

Примечания

Ссылки 
 Валерий Рыжаков на сайте «Рускино.ру»
 
 
 
 

Дети-актёры СССР
Выпускники ВГИКа
Актёры и актрисы Центрального академического театра Российской армии
Персоналии:Киностудия имени М. Горького
Умершие от тромбоэмболии
Похороненные на Востряковском кладбище